RMB pode referir-se a
 Renminbi, moeda oficial da República Popular da China
 Região Metropolitana de Belém